Хеннебергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хеннебергер, Барбара (1940—1964) — немецкая горнолыжница.
 Хеннебергер, Вальтер (1883—1969) — швейцарский шахматист.
 Хеннебергер, Мориц (1878—1959) — швейцарский шахматист.